Евгений Могги () - профессор информатики в университете Генуи, в Италии.

Он впервые описал использование монад для структурирования программ.

Биография 
Академические титулы:
 Phd. D. в компьютерных науках, Эдинбургский университет 1988
 Laurea в компьютерных науках, Пизанский университет 1983
 Diploma, Scuola Normale Superiore di Pisa 1983

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на сайте университета Генуи.

Выпускники Эдинбургского университета